Die Fotbollsallsvenskan 1993 war die 69. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Nachdem die Meisterschaft in den Vorjahren mit zehn Mannschaften und separaten Meisterschafts- und Abstiegsrunden im Anschluss an die reguläre Spielzeit abgehalten worden war, kehrte man zu dieser Spielzeit in den bis 1981 üblichen Modus zurück, die Meisterschaft im einfachen Ligamodus mit Hin- und Rückspiel auszutragen. Fortan spielten 14 Mannschaften um den Von-Rosens-Pokal.

Der dominierenden Mannschaft zum Ausklang der 1980er und Beginn der 1990er IFK Göteborg gelang mit dem siebten Meistertitel innerhalb von elf Jahren die insgesamt 14. Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Die von Roger Gustafsson betreute Mannschaft um Spieler wie Thomas Ravelli, Jonas Olsson, Pontus Kåmark, Magnus Erlingmark, Stefan Lindqvist und Magnus Johansson setzte sich mit fünf Punkten Vorsprung auf Vizemeister IFK Norrköping durch.

Am Tabellende erreichten Örebro SK und Aufsteiger Degerfors IF die Relegationsplätze, konnten sich aber in den Relegationsspielen durchsetzen und den Klassenerhalt schaffen. Die Aufsteiger IK Brage und Örgryte IS belegten die direkten Abstiegsplätze und stiegen in die Division 1 ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Dritt- und der Viertletzte der Allsvenskan traten in Hin- und Rückspiel gegen die jeweiligen Vizemeister der einzelnen Division 1 Staffeln an. Die Erstligaklubs Örebro SK und Degerfors IF trafen auf IFK Hässleholm bzw. Vasalunds IF, wobei die Erstligisten sich jeweils durchsetzten.

|}

Torschützenliste 
Der Titel des Torschützenkönigs wurde am Saisonende geteilt. Henrik Bertilsson von Halmstads BK und der für Trelleborgs FF auflaufende Mats Lilienberg erzielten mit jeweils 18 Saisontreffern die meisten Tore im Saisonverlauf.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1993
Fußballsaison 1993